

Chronologiczna lista szefów rządu (1920-2018)

Premierzy Rządu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego (1920–1923)

Premierzy Republiki Turcji (1923–2018) 
 Status

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.worldstatesmen.org/Turkey.html